The Dawning – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Dawning – film del 1988 diretto da Robert Knights
The Dawning – cortometraggio del 2009 diretto da Ada Vaughan